Публикола или Попликола ( или ) — когномен, который носили представители одной из ветвей древнеримского патрицианского рода Валериев. 
 Публий Валерий Публикола — первый носитель когномена, один из легендарных основателей Римской республики и четырежды консул, биографию которого написал Плутарх. 
 Публий Валерий Публикола — сын Публия, консул в 475 году до н. э. 
 Луций Валерий Публикола  — военный трибун с консульской властью в 394, 389, 387, 383 и 380 годы до н. э.
 Публий Валерий Потит Публикола — военный трибун с консульской властью  в 386, 384, 380, 377, 370 и 367 годы до н. э.
 Марк Валерий Публикола — консул в 355 и 353 году до н. э. 
 Публий Валерий Публикола — консуло в 352 году до н. э. 
 Публий Валерий Публикола был начальником конницы при диктатуре Луция Папирия Красса в 340 году до н. э. Во время диктатуры Марка Папирия Красса в 332 году до н.э. начальником конницы был Публий Валерий Публикола, иногда считают, что тот же самый, что был консулом в 352 году до н. э.

Когномены
Валерии